The Woman in Red (1935), een film met Barbara Stanwyck
 The Woman in Red (1984), een film met Gene Wilder
 The Woman in Red (album), een soundtrackalbum uit 1984 van Stevie Wonder